Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Željko Franulović che ha battuto in finale John Alexander 6-4, 9-7, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1970